Oligaphorura är ett släkte av urinsekter. Oligaphorura ingår i familjen blekhoppstjärtar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blekhoppstjärtar
Oligaphorura